Cornutiplusia clavata är en fjärilsart som beskrevs av Cyrillo 1787. Cornutiplusia clavata ingår i släktet Cornutiplusia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
clavata